Deschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Luise Deschauer (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Stefan Deschauer, Professor für Didaktik der Mathematik an der Technischen Universität Dresden

Siehe auch:
 Deschau